Kabinett Rajoy steht für folgende Regierungen in Spanien:

 Kabinett Rajoy I (2011 bis 2016)
 Kabinett Rajoy II (2016 bis 2018)

Siehe auch:
 Kabinett Sánchez I (2018 bis 2020)
 Kabinett Sánchez II (seit Januar 2020)
 Liste der Regierungschefs von Spanien